Olga de Rússia (reina de Württemberg) (1822 - 1892)
 Olga de Rússia (reina de Grècia) (1851 - 1926)
 Olga de Rússia (duquessa d'Oldenburg) (1882 - 1960)
 Olga de Rússia (gran duquessa de Rússia) (1895 - 1918)